USS Barry,  ha sido el nombre utilizado por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos en honor del comodoro John Barry.
 , un destructor de la clase Bainbridge, entró en servicio en 1902, y fue dado de baja en 1919.
 , un destructor de la clase Clemson, entró en servicio en 1920, hundido en acción en 1945.
 , un destructor de la clase Forrest Sherman, entró en servicio en 1956, fue dado de baja en 1982.
 , un destructor de la clase Arleigh Burke, entró en servicio en 1982, actualmente en activo.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos